Ladang Tuha (Meukek), een plaats in Indonesië
Ladang Tuha (Pasie Raja), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing